Glödhoppa äkan syfta på:

Glödhoppa (bröd) – ett bröd som ursprungligen gräddades på röd glöd
Glödhoppa (lamm) – en gotländsk maträtt som består av tunt skivat lammkött som grillats eller halstrats